Llista d'asteroides del 156001 al 157000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|156001-156100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|156101-156200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|156201-156300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|156301-156400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|156401-156500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|156501-156600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|156601-156700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|156701-156800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|156801-156900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|156901-157000 [ modifica]

|-
|}